Jason Wong ist der Name folgender Personen:

* Jason Wong (Badminton, 1978) (* 1978), malaysischer Badmintonspieler
 Jason Wong (Schauspieler, 1978) (* 1978), Schauspieler aus Hongkong
 Jason Wong (Schauspieler, 1986) (* 1986), britischer Schauspieler
 Jason Wong (Eiskunstläufer) (* 1986), US-amerikanischer Eiskunstläufer
 Jason Wong (Badminton, 1994) (* 1994), kanadischer Badmintonspieler
 Jason Wong Guang Liang (* 1997), singapurischer Badmintonspieler